Hooti ist der Familienname folgender Personen:
 Mohammed Huwaidi Al-Hooti (* 1986), omanischer Fußballspieler
 Rashid Khalil Al-Hooti (* 1989), bahrainischer Fußballspieler